Хомс (Homs) е име на:

 Хомс („Емеса“), град в Сирия
 Хомс (мухафаза), провинция Хомс в Сирия
 Хомс (язовирна стена), древноримска язовирна стена в Сирия
 Хомс (Либия), град в Либия
 Първа битка при Хомс (1260 г.)
 Втора битка при Хомс (1281 г.)
 Трета битка при Хомс (или Битка при Wadi al-Khazandar)(1299-1300)